Ла-Сутерре́н (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Лимузен. Департамент коммуны — Крёз. Входит в состав кантона Ла-Сутеррен. Округ коммуны — Гере.

Код INSEE коммуны — 23176.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 5522 человека.

Экономика 
В 2010 году среди 3309 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 2167 были экономически активными, 1142 — неактивными (показатель активности — 65,5 %, в 1999 году было 67,7 %). Из 2167 активных жителей работали 1817 человек (950 мужчин и 867 женщин), безработных было 350 (179 мужчин и 171 женщина). Среди 1142 неактивных 388 человек были учениками или студентами, 374 — пенсионерами, 380 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики

Коммуны департамента Крёз